Kim Tae-ho (em coreano: 김태호), profissionalmente conhecido como Big Sancho (em coreano: 빅 싼초),  é um compositor, letrista e produtor musical sul-coreano.  Ele faz parte da equipe de produção Yummy Tone.

Créditos de letras e composição 
Créditos de canção e composição adaptados da página do artista na MelOn até dezembro de 2020.

Referências 

Pessoas vivas
Compositores da Coreia do Sul